Михайлов, Дмитрий Валерьевич (род. 1976) — российский футболист.
 Михайлов, Дмитрий Геннадьевич (род. 1976) — российский хоккеист.
 Михайлов, Дмитрий Иванович (1919—2018) — буровой мастер, Герой Социалистического Труда.
 Михайлов, Дмитрий Михайлович (род. 1979) — российский хоккеист.
 Михайлов, Дмитрий Сергеевич (1824—1889) — русский зоолог, тайный советник.
 Михайлов, Дмитрий Эдуардович (род. 1993) — российский хоккеист.